Кубок Іспанії з футболу 2008–2009 — 107-й розіграш кубкового футбольного турніру в Іспанії. Титул здобула Барселона.

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 серпня 2008

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 серпня 2008

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 серпня 2008

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 серпня 2008

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 серпня 2008

|}

Другий раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 вересня 2008

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 вересня 2008

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|11 вересня 2008

|}

Третій раунд 
Клуб Реал Мурсія (2) пройшов до наступного раунду після жеребкування.

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|8 жовтня 2008

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|9 жовтня 2008

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|28 жовтня/12 листопада 2008

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|29 жовтня/12 листопада 2008

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|29 жовтня/13 листопада 2008

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|30 жовтня/11 листопада 2008

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|6/14 січня 2009

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|7/14 січня 2009

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|8/14 січня 2009

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|8/15 січня 2009

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|21/29 січня 2009

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|22/28 січня 2008

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|4 лютого/4 березня 2009

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|5 лютого/4 березня 2009

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Іспанії на soccerway 

2008–2009
Іспанія
Іспанія
2008 в іспанському спорті
2009 в іспанському спорті